Čurović ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Čurović (1968–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Fußballspieler
 Tamara Čurović (* 1994), serbische Tennisspielerin